De Duitse voetbalclub Hannover 96 speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Hannover 96

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Hannover 96
Hannover 96